«Let the River Run» () — песня, написанная и исполненная американской певицей Карли Саймон для фильма «Деловая девушка» (1988). Она также вошла в саундтрек картины.

Песня была удостоена премий «Оскар», «Золотой глобус» и «Грэмми», тем самым сделав Саймон первым и одним из двух музыкантов (помимо Брюса Спрингстина за «Streets of Philadelphia»), выигравшим все три награды за песню, написанную артистом сольно. Она достигла 49 позиции в чарте Billboard Hot 100 и позже была включена в ряд сборников Саймон.

Чарты

Примечания

Ссылки 
 

Песни 1989 года
Песни Карли Саймон
Песни из кинофильмов
Синглы Arista Records
Песни — лауреаты премии «Оскар»
Песни — лауреаты премии «Золотой глобус»
Песни — лауреаты премии «Грэмми»
Премия «Грэмми» за лучшую песню, написанную для визуальных медиа